Bergbach steht
 generisch für einen Bach des Hoch- oder Mittelgebirges, siehe  Bach#Systematik

Bergbach ist ein Gewässername:
 Bergbach (Berchtesgadener Ache), rechter Zufluss der Berchtesgadener Ache bei der Gollenbachmühle, Markt Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Bergbach (Lein), linker Zufluss der Lein nach der Amandusmühle, Gemeinde Durlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Bergbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Marienbachs (zum Rotbach) bis vor Sinzenich, Stadt Zülpich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Bergbach (Menach), rechter Zufluss der Menach bei Radmoos, Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bergbach (Weißensee), westlicher Zufluss des Weißensees bei Oberkirch, Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Bergerbach
 Berggraben
 Neuer Bergbach, rechter Zufluss der Lein (zum Neckar) bei den Forchenwaldhöfen von Niederhofen, Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 
 Roter Bergbach, linker Zufluss des Reiglersbach im Reiglersbachsee vor Weipertshofen (Gemeinde Stimpfach), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg